A 2018-as írországi alkotmánymódosító népszavazáson a szavazók arról döntöttek, hogy legálissá tegyék-e a terhességmegszakítást Írországban. A népszavazás kiírásáról 2018. január 29-én döntött a kormány. A szavazásra 2018. május 25-én került sor. Az Írországhoz tartozó szigetek előző nap szavaztak, hogy a szavazóurnák időben megérkezhessenek a szavazatszámláló központokba. A szavazatszámlálás május 26-án 9 órakor kezdődött, és regisztrációhoz volt kötve. 2018. február 15-én  szavazó szerepelt az éves jegyzékben, és a jegyzék zárásáig, május 8-áig további  fő regisztráltatta magát. A pótregisztrációk száma szokatlanul magas volt.

Írországban az alkotmány 1983-ban (szintén népszavazás nyomán) bevezetett nyolcadik módosítása általában tiltja a terhességmegszakítást, a népszavazás tehát az alkotmány módosításáról, a nyolcadik alkotmánymódosítás visszavonásáról szól.

Az abortusz Írországban akkor is tilos, ha a terhesség nemi erőszak vagy vérfertőzés következtében jött létre, sőt, az élettel össze nem egyeztethető magzati rendellenesség esetén is. Az egyetlen kivétel akkor tehető, ha az anya életét másképp nem lehet megmenteni.

A 64,13%-os részvételi arányú népszavazáson a terhességmegszakítás legálissá tételét szorgalmazó Igen-szavazatok kerültek többségbe (66,40%).

Közvéleménykutatások 
Arra a kérdésre, hogy támogatnák-e az alkotmány módosítását, a közvéleménykutatások az alábbi eredményekkel jártak:

Eredmények

Jegyzetek

Fordítás 

Írország politikai élete
Alkotmányjog
Terhességmegszakítás
Népszavazások
írországi alkotmánymódosító népszavazás